Louvre kan syfta på

 Louvre – ett av Paris 20 arrondissement, se Paris första arrondissement
 Grand Louvre – ett museum i Paris, se Louvren
 Louvre Abu Dhabi – ett museum i Abu Dhabi, se Louvre Abu Dhabi